Татиба́на — японская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 
  — японский род придворной аристократии.
  — японский самурайский род.
 Татибана Сюта (1865—1904) — герой русско-японской войны.

Персонажи 
 Дзюнъити Татибана — герой видеоигры «Amagami» и аниме «Amagami SS».
 Канадэ Татибана — героиня аниме «Angel Beats!».

Топоним 
  — город, существовавший до 2010 года в префектуре Фукуока.
 Татибана — залив в Японии на острове Кюсю (префектура Нагасаки).